De finale van de Europacup II van het seizoen 1973/74 werd gehouden op 8 mei 1974 in De Kuip in Rotterdam. Het Oost-Duitse FC Magdeburg nam het op tegen het Italiaanse AC Milan. Magdeburg won met 2-0 na een eigen doelpunt van Enrico Lanzi en een goal van middenvelder Wolfgang Seguin. Het was de enige keer dat een belangrijke Europese trofee gewonnen werd door een Oost-Duitse club.

De Nederlandse scheidsrechter Arie van Gemert, geassisteerd door grensrechters Charles Corver en Henk Pijper, leidde de finale.

Wedstrijd

1974
Europacupvoetbal 1973/74
AC Milan
Europacup
Sportevenement in Rotterdam